Президентские выборы в Чили проходили 25 октября 1938 года. Новым президентом стал кандидат от Радикальной партии Педро Агирре Серда, получивший 50,5% голосов избирателей при явке 88%.

Предвыборная обстановка 

На выборах 1938 года основными соперниками были Густаво Росс, министр финансов в правительстве президента Артуро Алессандри и политик Педро Агирре Серда. Росса поддерживали правые силы, состоящие из Либеральной и Консервативной партий. Агирре выступал от Народного фронта, союза левых, в который объединились Социалистическая, Коммунистическая и Радикальная партии (к которой принадлежал Агирре) и Конфедерация трудящихся Чили. Амбициозный экс-президент Карлос Ибаньес сформировал небольшой Освободительный народный альянс, в которое входили нацистское Национал-социалистическое движение и другие группы. После неудавшегося нацистского переворота Ибаньес снял свою кандидатуру и призвал своих сторонников голосовать за Агирре. Победа Агирре стала неожиданностью и сторонники Росса заявляли о фальсификации, но в конечном итоге признали результаты.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Elección Presidencial 1938 

Чили
Выборы в Чили
1938 год в Чили